Игнасио Ернандез има више значења:

 Игнасио Ернандез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Ернандез (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику